Daucus allioni är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Daucus allioni ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
allioni